

Арсенал (Киев)

Волынь (Луцк)

Ворскла (Полтава)

Закарпатье (Ужгород)

Динамо (Киев) 
Данные представлены с учётом матча за звание чемпиона Украины

Днепр (Днепропетровск)

Ильичёвец (Мариуполь)

Кривбасс (Кривой Рог)

Металлист (Харьков)

Металлург (Донецк)

Металлург (Запорожье)

Сталь (Алчевск)

Таврия (Симферополь)

Харьков

Черноморец (Одесса)

Шахтёр (Донецк) 
Данные представлены с учётом матча за звание чемпиона Украины

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации футбола Украины
 Футбол от Дмитрия Трощия

Списки футболистов чемпионата Украины по сезонам
Футбол на Украине в сезоне 2005/2006